Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Stan Smith che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Owen Davidson 6–0, 5–7, 7–5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1970